Lucheng Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lucheng (köping i Kina, Peking), 
 Lucheng Zhen (köping i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar